Langenberg heißen folgende geographische Objekte:

 Langenberg (Kreis Gütersloh), Gemeinde im Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Languimberg, Gemeinde im Département Moselle, Frankreich

Gemeindeteile:
 Langenberg (Callenberg), Ortsteil der Gemeinde Callenberg, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Langenberg (Gera), Stadtteil der kreisfreien Stadt Gera, Thüringen
 Langenberg (Geiselwind), Ortsteil des Marktes Geiselwind, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Langenberg (Glaubitz), Ortsteil der Gemeinde Glaubitz, Landkreis Meißen, Sachsen
 Langenberg (Hofbieber), Ortsteil der Gemeinde Hofbieber, Landkreis Fulda, Hessen
 Langenberg (Holdorf), Ortsteil von Holdorf, Landkreis Vechta, Niedersachsen
 Langenberg (Kastl), Ortsteil des Marktes Kastl, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Langenberg (Ottobeuren), Ortsteil des Marktes Ottobeuren, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Langenberg (Prinzenmoor), Ortsteil der Gemeinde Prinzenmoor im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 Langenberg (Raschau-Markersbach), Ortsteil der Gemeinde Raschau-Markersbach, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Langenberg (Rheinland), Stadtteil von Velbert, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen 
 Langenberg (Schwanewede), Ortsteil der Gemeinde Schwanewede, Kreis Osterholz, Niedersachsen
 Langenberg (Weitnau),  Gemeindeteil der Marktgemeinde Weitnau im bayerisch-schwäbischen Landkreis Oberallgäu
 Langenberg (Windeck), Ortsteil der Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Langenberg (Wörth), Ortsteil von Wörth am Rhein, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz

 Langenberg (Gemeinde Neulengbach), Ortschaft von Neulengbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich

 Święta (Goleniów), Ortschaft von Goleniów, Westpommern, Polen

Berge und Erhebungen (nach Höhe sortiert):
 Langenberg (Böhmerwald) (844 m), im Böhmerwald, bei Sandl, im Mühlviertel, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Langenberg (Rothaargebirge) (843,2 m), zwischen Willingen und Niedersfeld, im Rothaargebirge, Landkreis Waldeck-Frankenberg und Hochsauerlandkreis, Hessen und Nordrhein-Westfalen
 Langenberg (Salzachtal) (Gipfel Walpenhorn; 754 m), bei Kuchl und St. Koloman, im Tennengau, Land Salzburg
 Langenberg (Winterberg) (735,0 m), nahe Winterberg, im Rothaargebirge, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Langenberg (Langnau am Albis) (586 m), zwischen Adliswil und Langnau am Albis, im Albis, Kanton Zürich, Schweiz; siehe Wildpark Langenberg
 Langenberg (Sülzhayn) (575,8 m), zwischen Sülzhayn und Zorge, im Südharz, Thüringen und Niedersachsen
 Langenberg (Kaufunger Wald) (565,0 m), im Kaufunger Wald bei Großalmerode, Werra-Meißner-Kreis, Nordhessen
 Langenberg (Habichtswald) (556,7 m), bei Baunatal, im Habichtswälder Bergland, Nordhessen
 Langenberg (Vogesen) (508 m), bei Lembach, in den Vogesen (Hochwald), Départment Bas-Rhin, Frankreich
 Langenberg (Neudorf) (458,8 m), bei Neudorf, im Unterharz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Langenberg (Reinhardswald) (ca. 435 m), bei Gieselwerder und Gottsbüren, im Reinhardswald, Landkreis Kassel, Nordhessen
 Langenberg (Odenwald) (ca. 430 m), bei Seeheim und Nieder-Beerbach, im Odenwald, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Südhessen
 Langenberg (Teutoburger Wald) (418,8 m), bei Holzhausen-Externsteine, im Lippischen Wald (Teil des Teutoburger Waldes), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Langenberg (Walkenried) (ca. 339 m), zwischen Walkenried und Ellrich, im Südharz, Niedersachsen und Thüringen
 Langenberg (Dippach) (327,3 m), bei Dippach, Wartburgkreis, Thüringen
 Langenberg (Bad Harzburg) (ca. 304 m), zwischen Harlingerode und Göttingerode, Niedersachsen
 Langenberg (Ochtendung) (ca. 267 m), bei Ochtendung im Vulkankomplex Wannengruppe, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Langenberg (Bad Iburg), auch Langer Berg (205,3 m), bei Bad Iburg, im Teutoburger Wald, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen

sowie:
 Burg Langenberg, ehemalige Burg bei Winterthur, Kanton Zürich, Schweiz
 Kalksteinbruch Langenberg, Kalksteinbruch in Bad Harzburg, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Kalkwerk Langenberg, Kalkbergwerk in Langenberg, Raschau-Markersbach, Sachsen
 Wildpark Langenberg, Wildpark bei Langnau am Albis, Kanton Zürich, Schweiz
 Weingut Langenberg, denkmalgeschütztes ehemaliges Weingut in Radebeul, Landkreis Meißen, Sachsen
 Rundfunksender Langenberg, in Velbert, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen

Langenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Aloys Franz Bernhard van Langenberg (1769–1843), Rechtsgelehrter und Hofrat zu Salm-Salm, Staatsanwalt unter Napoleon I. und Geheimer Regierungsrat in Münster
 Claudia Langenberg (* 1972), deutsche Public-Health-Expertin
 Donald N. Langenberg (1932–2019), US-amerikanischer Physiker
 Eva Langenberg, deutsche Handballspielerin
 Ferdinand Langenberg (1849–1931), deutscher Bildschnitzer
 Gerhard Franz Langenberg (1842–1895), deutscher Baumeister
 Nikolaus von Langenberg (1575/6– um 1627), deutscher Jurist und Diplomat
 Silke Langenberg (* 1974), deutsch-schweizerische Architektin
 Sophia Agnes von Langenberg († 1627), deutsche Klarisse und "falsche Heilige"

Siehe auch:
 Längenberg
 Langberg
 Langeberg
 Lange Berge
 Langenbergen
 Langenberger
 Langenburg
 Langer Berg
 Oberer Langenberg
 Oberlangenberg
 Unterer Langenberg
 Unterlangenberg